Osoby o tym nazwisku:
 Mitrofan (Zagorski) – prawosławny biskup
 Władimir Zagorski – rosyjski działacz komunistyczny

Zobacz też:
 Zagórski